Стоја се може односити на:
 Стоја (име)
 Стоја (певачица), српска певачица
 Стојанка Гаврић Стоја, српска певачица
 Стоја (порнографска глумица), америчка порно глумица
 Стоја (Пула), насеље града Пула, Хрватска
 Форт Стоја, бивше аустроугарско утврђење у Пули, Хрватска